Osoby
 Charles Gravier de Vergennes – francuski polityk z XVIII wieku.
Miejscowości w USA:
 Vergennes – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson
 Vergennes – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
Gminy w USA:
 Vergennes (ang. Vergennes Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson
 Vergennes (ang. Vergennes Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent